Voglarn ist der Ortsname von

 Voglarn (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Voglarn (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Voglarn (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern